Onderdistrict in Indonesië
 Ploso (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
provincie Midden-Java
 Ploso (Jati), een plaats in het regentschap Kudus in de provincie Midden-Java
 Ploso (Jumapolo), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Ploso (Karang Tengah), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Ploso (Purwantoro), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
provincie Oost-Java
 Ploso (Krembung), een plaats in het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Ploso (Mojo), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Ploso (Pacitan), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Ploso (Punung), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Ploso (Selopuro), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
 Ploso (Tambaksari), een plaats in het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Ploso (Tegalombo), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java